Oksana Aleksandrovna Domnina (en ), née le  à Kirov, est une patineuse russe. Son partenaire en danse sur glace est Maksim Chabaline, avec lequel elle patine depuis le printemps 2002. 

Elle a commencé à patiner à l'âge de six ans et est venue à la danse sur glace à huit ans. Ses partenaires précédents étaient Ivan Loanov et Maksim Bolotine. Elle a quitté Kirov à l'âge de 15 ans pour s'entraîner avec Alexeï Gorchkov. 

Domnina et Chabaline ont manqué les championnats de Russie et les championnats du monde 2008, après une blessure au genou subie par Chabaline.

En , Domnina et Chabaline ont annoncé qu'ils quittaient leur entraineur de longue date, Alexeï Gorchkov.  Ils ont joint Natalia Linitchouk et Guennadi Karpanossov aux États-Unis.

Biographie

Carrière sportive

Palmarès 
Avec 3 partenaires:
 Ivan Lobanov (1 saison : 1999-2000)
 Maksim Bolotine (2 saisons : 2000-2002)
 Maksim Chabaline (8 saisons : 2002-2010)

Références

Liens externes 
 

Patineuse artistique russe
Patineuse artistique aux Jeux olympiques d'hiver de 2006
Naissance à Kirov (oblast de Kirov)
Naissance en août 1984
Naissance en RSFS de Russie
Patineuse artistique aux Jeux olympiques d'hiver de 2010
Récipiendaire de la médaille de l'ordre du Mérite pour la Patrie, 2e classe
Médaillée de bronze olympique russe
Championne du monde de patinage artistique
Championne d'Europe de patinage artistique
Médaillée aux Jeux olympiques d'hiver de 2010